Dacrydium (geslacht), een geslacht van naaldbomen
 Dacrydium (dier), een geslacht van mossels